Oedura rhombifer är en ödleart som beskrevs av  Gray 1845. Oedura rhombifer ingår i släktet Oedura och familjen geckoödlor. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor

Externa länkar 

Geckoödlor
rhombifer